Sätra, Sättra oder Säter (schwedisch etwa ‚Waldwiese‘ oder ‚Weide‘) ist der Name oder ein Namensteil folgender Orte:
 Säter in der Provinz Dalarnas län
 Sätra im Stockholmer Stadtbezirk Skärholmen, siehe Skärholmen#Sätra
 Hagsätra im Stockholmer Stadtbezirk Enskede-Årsta-Vantör, siehe Enskede-Årsta-Vantör#Vantör

Siehe auch:
 Setra